Gowers ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Gowers (* 1956), britischer Wirtschaftsjournalist
 Bruce Gowers (1940–2023), britischer Filmregisseur
 Emily Gowers (* 1963), britische Klassische Philologin
 Gillian Gowers (* 1964), britische Badmintonspielerin
 Patrick Gowers († 2014), britischer Komponist und Musikkritiker

Siehe auch:
 Gowers-Zeichen, ein Krankheitssymptom